Elżbieta Luksemburska (ur. 1353-1355; zm. 20 listopada 1400) – margrabianka morawska, księżna saska.

Elżbieta była córką margrabiego morawskiego Jana Henryka Luksemburskiego i Małgorzaty opawskiej. W marcu 1358 została zaręczona z margrabią miśnieńskim Wilhelmem I. Małżeństwo miało zakończyć nieporozumienia pomiędzy Wettynami a cesarzem Karolem IV na terenie Vogtlandu. Ślub nastąpił w 1366 r. W roku 1367 zawarto umowę w sprawie posagu, wynoszącego 6000 kop groszy praskich. Całą sumę miał wypłacić stryj panny młodej, cesarz Karol IV.

Od 1391 Elżbieta i jej mąż zarządzali Brandenburgią w imieniu jej brata Jodoka. 8 września 1393 potrzebujący pieniędzy margrabia Jodok zastawił swojej siostrze Elżbiecie i jej mężowi za 12 000 florenów miasta i zamki Treuenbrietzen, Bielitz, Mittelwalde, Trebin i Saarmünde w Brandenburgii.

Małżeństwo Elżbiety, podobnie, jak wielu jej krewnych, było bezdzietne. Po jej śmierci Wilhelm ożenił się ponownie, ale nie doczekał się potomstwa.

Bibliografia 
 Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 46.
 Mezník J., Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999.

Luksemburgowie
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w 1400